Ogar – samochód produkcji FSO
 Romet Ogar – motorower produkowany w Polsce
 Ogar polski – rasa psa
 PWS-35 Ogar – samolot szkolno-akrobacyjny
 SZD-45 Ogar – polski motoszybowiec
 Ogar – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu sremskim, w gminie Pećinci